El Papiro 98 (en la numeración Gregory-Aland), designado como 98, es una copia antigua de una parte del Nuevo Testamento en griego. Este es un manuscrito en papiro del Libro de Revelación. El manuscrito paleográficamente ha sido asignado a finales del siglo II.

Descripción 
El texto de Revelación que sobrevive son los versículos 1:13-2:1 en una condición fragmentada. Tiene una escritura bien formada y grande. Era parte de un rollo. El texto bíblico esta en el lado verso. En el recto existe otro texto documental fechado al final del siglo I o inicio del siglo II. El lado verso del rollo fue utilizado para el texto bíblico al final del siglo II.

Tiene un error de ditografía en la primera línea – περι̣εζωσμμ̣εν̣ον en lugar de περιεζωσμενον.

Texto 
Aún no está ubicado en alguna Categorías de los manuscritos del Nuevo Testamento de Aland. "El texto muestra varias diferencias que están impresas en el Nestle-Aland 27th". 

[Recto]
 περ]ι̣εζωσμμ̣εν̣[ον προς τοις μαστοις ζωνην
 χρυ]σεν [1:14] και η κ̣ε[φαλη αυτου και αι τριχες λευκαι
 ως] εριον λευκον [ως χιων και οι οφθαλμοι αυτου ως
 φλ]οξ πυρος [1:15] και [οι ποδες αυτου ομοιοι χαλκολιβανω
 ως] εν καμινω πε[πυρωμενης και η φωνη αυτου ως
 φωνη υδατων π̣[ολλων [1:16] και εχων εν τη δεξια χειρι
 αυτου αστερες [ζ̅ και εκ του στοματος αυτου ρομ
 φαια διστομος ο[ξεια εκπορευομενη και η οψις αυ
 το̣υ ως ο η̣λ̣ιος φ[αινει εν τη δυναμει αυτου [1:17] και οτε ει
 δ̣ο̣ν̣ αυτον ε[π]εσα [προς τους ποδας αυτου ως νεκρος
 και εθηκε̣ τ̣η̣ν̣ [δεξιαν αυτου επ εμε λεγων
 μη φοβ̣[ο]υ̣ ε̣γ̣ω̣ [ειμι ο πρωτος και ο εσχατος [1:18] και εγε
 νομεν̣ ν̣εκ̣ρ̣ο̣[ς και ιδου ζων ειμι εις τους αιωνας
 τ̣ω̣ν̣ α̣ι̣ω̣ν̣ω̣ν̣ [και εχω τας κλεις του θανατου και
 του α̣δ̣ο̣υ̣ [1:19] γ̣ρ̣α̣ψ̣ο̣ν̣ [ουν α ειδες και α εισιν και α μελλει
 γε̣ν̣ε̣[σ]θ̣α̣ι̣ [μετα ταυτα [1:20] το μυστηριον των ζ̅
 α̣στερ̣ω̣ν̣ [ους ειδες επι της δεξιας μου και τας
 ζ̅ λυχνει[α]ς [τας χρυσας οι ζ̅ αστερες αγγελοι των
 ζ̅ εκκλησ̣ι̣ω̣ν̣ ε̣ι[σιν και αι λυχνιαι αι ζ̅ ζ̅ εκκλεσιαι
 εισ]ι̣[ν [2:1] τω αγγελω της εν εφεσω εκκλησιας γραψον ταδε λεγ
 ε̣ι̣ [ο κρατων τους ζ̅ αστερας εν τη δεξια αυτου ο

En Rev 1:18 carece de la frase και ο ζων como el Códice Gigas en latín y algunos manuscritos de la Vulgata. Este es el único manuscrito griego que no contiene esta frase.

Historia 
El manuscrito probablemente fue escrito en Egipto. 

El primer publicador fue Wagner en 1971, pero no sabía que era un texto bíblico. Hagedorn descubrió que era un texto de Rev. 1:13-2:1.

 Ubicación actual 
Actualmente el manuscrito está guardado en el Institut Français d'Archéologie Orientale (Instituto francés de Arqueología oriental) (P. IFAO inv. 237b [+a]) en El Cairo.

Véase también 
 Lista de papiros del Nuevo Testamento

Referencias

Lectura adicional 
 D. Hagedorn, P.IFAO II 31: Johannesapokalypse 1,13-20, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 92 (1992), pp. 243-247.

Imagen 
 Image from 98

Papiros del Nuevo Testamento
Manuscritos bíblicos del siglo II
Manuscritos del Nuevo Testamento en griego antiguo